Ибрагим Тодашев (; 1985—2013) — чечено-американский спортсмен смешанных единоборств. Друг Тамерлана Царнаева.

Биография 
Родился 22 сентября 1985 года.

Был старшим из 12 детей Абдулбаки Тодашева и его двух жен.

Во время Чеченских войн 1990-х годов семья бежала из Чечни в Саратовскую область. Они находились там до конца 2000-х годов, когда переехали обратно в Грозный, где его отец стал в 2008 году высокопоставленным чиновником в администрации города.

После четырех лет обучения в высших учебных заведениях в Саратовском государственном университете и Чеченском государственном университете, Ибрагим переехал в США для изучения английского языка по визе J-1 (в рамках программы по обмену студентами с Россией).

Затем он подал заявку и получил убежище в 2008 году, а в марте 2013 года получил право для постоянного проживания в США.

В Соединенных Штатах Тодашев женился на армянской американке Рени Манукян, которая познакомилась с ним в 2010 году и приняла ислам. В ноябре 2012 года Манукян ушла от Тодашева, но они поддерживали отношения друг с другом.

Тодашев был застрелен агентами ФБР 22 мая 2013 года в своей квартире во время допроса.

Тело Тодашева было перевезено в Россию и захоронено в Чеченской Республике.

См. также 
 Взрывы на Бостонском марафоне
 Тройное убийство в Уолтеме

Примечания

Ссылки 
 Профиль Ибрагима Тодашева на сайте Sherdog.com
 Ibragim Todashev’s post-autopsy body photos 
 Чеченца Ибрагима Тодашева застрелили на допросе ФБР
 Похороны Ибрагима Тодашева в Грозном

Бойцы смешанных единоборств России